Seekapelle ist der Name folgender Bauwerke:

 Seekapelle Bad Windsheim, eigentlich St. Maria am See, rk. Kirche von 1402, seit 1525 evangelisch, Mittelfranken, Bayern 
 Seekapelle Bregenz, rk. Kirche von 1448 im Bundesland Vorarlberg, Österreich
 Seekapelle Mondsee, rk. Kapelle von 1748 zum Profanbau Kloster Mondsee im Salzkammergut, Österreich
 Seekapelle (Unterammergau), Wegkapelle, wohl erneuert, am Weg von der Waldalm zur Schleifmühlenlaine im Unterammergau in Bayern, Deutschland 
 Seekapelle, St. Maria am See (Bad Windsheim)

Siehe auch:
 Seekirche